Die Curling-Europameisterschaft 2018 der Männer und Frauen (offiziell: Le Gruyère AOP European Curling Championships 2018) fand vom 16. bis 24. November in der Tondiraba jäähall in Tallinn, Estland, statt. Titelverteidiger bei den Männern war Schweden und bei den Frauen Schottland. Bei den Männern gelang es dem schwedischen Team um Niklas Edin nicht, den Titel zu fünften Mal zu gewinnen; Europameister wurde Schottland (Skip: Bruce Mouat). Bei den Frauen holte Schweden (Skip: Anna Hasselborg) die Goldmedaille.

Qualifiziert für die Teilnahme waren in der A-Gruppe die jeweils besten acht Mannschaften der Curling-Europameisterschaft 2017 sowie die beiden Erstplatzierten der Europameisterschaft 2017 der B-Gruppe.

Turnier der Männer

A-Gruppe

Teilnehmer 
Folgende Teams nahmen teil:

Round Robin

Draw 1 

17. November 9:00 Uhr

Draw 2 
17. November 20:00 Uhr

Draw 3 
18. November 14:00 Uhr

Draw 4 
19. November 8:00 Uhr

Draw 5 
19. November 16:00 Uhr

Draw 6 
20. November 9:00 Uhr

Draw 7 
20. November 19:00 Uhr

Draw 8 
21. November 14:00 Uhr

Draw 9 
22. November 9:00 Uhr

Playoffs

Halbfinale 
22. November 19:00 Uhr

Spiel um Platz 3 
23. November 19:00 Uhr

Finale 
24. November 15:00 Uhr

Endstand

Turnier der Frauen

A-Gruppe

Teilnehmerinnen 

Quelle für die ganze Tabelle:

Round Robin

Draw 1 
17. November 15:00 Uhr

Draw 2 
18. November 09:00 Uhr

Draw 3 
18. November 19:00 Uhr

Draw 4 
19. November 12:00 Uhr

Draw 5 
19. November 20:00 Uhr

Draw 6 
20. November 14:00 Uhr

Draw 7 
21. November 9:00 Uhr

Draw 8 
21. November 19:00 Uhr

Draw 9 
22. November 14:00 Uhr

Playoffs

Halbfinale 
23. November 14:00 Uhr

Spiel um Platz 3 
23. November 19:00 Uhr

Finale 
24. November 10:00 Uhr

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Tallinn
Curling (Estland)